Dixville (Canada) – comune del Canada
 Dixville (New Hampshire) – comune degli Stati Uniti d'America